Крутько Андрій Володимирович (1981—2022) — старший лейтенант окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Крутько Микола Порфирович (1899-1938) — бандурист, учасник Шишаківської капели бандуристів під керівництвом Никифора Чумака.
 Крутько Роман Іванович (1976-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища